

Hydronimy w Polsce 
Jeziora w Polsce:
 Jezioro Białe – jezioro w woj. lubelskim, w powiecie włodawskim, w gminie Włodawa, na Równinie Łęczyńsko-Włodawskiej
 Jezioro Białe – jezioro w woj. lubuskim, w powiecie międzyrzeckim, w gminie Pszczew
 Jezioro Białe – jezioro w woj. mazowieckim, w powiecie gostynińskim, w gminie Gostynin
 Jezioro Białe – jezioro w woj. mazowieckim, w powiecie sokołowskim, w gminie Ceranów
 Jezioro Białe – jezioro w woj. podlaskim, w powiecie suwalskim, w gminie Rutka-Tartak
 Jezioro Białe – jezioro w woj. podlaskim, w powiecie suwalskim, w gminie Suwałki
 Jezioro Białe – jezioro w woj. podlaskim, w powiecie suwalskim, w gminie Wiżajny
 Jezioro Białe – jezioro w woj. warmińsko-mazurskim, w powiecie ełckim, w gminie Kalinowo
 Jezioro Białe – jezioro w woj. warmińsko-mazurskim, w powiecie giżyckim, w gminie Wydminy, koło Białej Giżyckiej
 Jezioro Białe – jezioro w woj. warmińsko-mazurskim, w powiecie giżyckim, w gminie Wydminy, koło Wydmin
 Jezioro Białe – jezioro w woj. warmińsko-mazurskim, w powiecie mrągowskim, w gminie Piecki
 Jezioro Białe – jezioro w woj. warmińsko-mazurskim, w powiecie szczycieńskim, w gminie Szczytno, na Pojezierzu Mazurskim
 Jezioro Białe – jezioro w woj. wielkopolskim, w powiecie gnieźnieńskim, w gminie Witkowo, na Pojezierzu Gnieźnieńskim
 Jezioro Białe – jezioro w woj. zachodniopomorskim, w powiecie myśliborskim, w gminie Myślibórz

6 jezior w Polsce, o nazwie Jezioro Białe z trzecim członem:
 Jezioro Białe Augustowskie na Pojezierzu Litewskim w Augustowie
 Jezioro Białe Filipowskie
 Jezioro Białe Miałkie
 Jezioro Białe Sejneńskie
 Jezioro Białe Sosnowickie
 Jezioro Białe Wigierskie

Dawne jezioro:
 Jezioro Białe – dawne jezioro koło Sztumu, na terenie dzisiejszego woj. pomorskiego, powiatu sztumskiego, gminy Sztum

Jeziora na Białorusi 
 Jezioro Białe – jezioro na Białorusi w rejonie grodzieńskim
 Jezioro Białe – jezioro na Białorusi w obwodzie witebskim, rejonie postawskim, dorzecze Łuczajki

Hydronimy na świecie 
 Jezioro Białe (ros. Белое озеро) – jezioro w Rosji
 Jezioro Białe (ukr. Біле озеро) – jezioro na Ukrainie
 Jezioro Białe – jezioro na Węgrzech
jeziora w Stanach Zjednoczonych:
 White Lake

Drugie nazwy jezior 
 Jezioro Rybne – jezioro w woj. zachodniopomorskim w powiecie gryfińskim, w gminie Stare Czarnowo
 Wielkie Kochlino - jezioro w woj. zachodniopomorskim, w powiecie wałeckim, w gminie Człopa, leżące na terenie Pojezierza Wałeckiego

Zobacz też 
 Białe Jezioro

Przypisy 

fr:lac Blanc
ru:Белое озеро